Støttrup har flere betydninger:

 Støttrup (Hvilsom Sogn) – en bebyggelse i Viborg Kommune
 Støttrup (Farsø Sogn) – en bebyggelse i Vesthimmerlands Kommune
 Støttrup (gravhøj) – en rundhøj i Hvilsom Sogn
 Morten Jensen Støttrup – en dansk pietist

Se også
 Spøttrup (flertydig)